El Okkthar United Football Club (birmà ဟံသာဝတီအသင္း) és un club de futbol birmà de la ciutat de Taungoo.

Palmarès 
 sense títols destacats

Referències

Enllaços externs 
 First Eleven Journal 
 Soccer Myanmar 

Clubs de futbol de Myanmar